Regimiento de Infantería 35 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 35 de Argentina;
 o el Regimiento de Infantería 35 de Bolivia.